13. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Górskim – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 28 sierpnia - 1 września 2002 roku w Kaprun w Austrii. Po raz pierwszy w programie znalazły się trial i fourcross, zrezygnowano natomiast z dualu. Łącznie rozegrano 17 konkurencji w trzech kategoriach wiekowych.

Wyniki

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
  
 Wyniki trialu na stronie UCI 

Mistrzostwa świata w kolarstwie górskim
2002 w kolarstwie
2002 w Austrii
Sport w Austrii